François-Marie graaf van Broglie (1611-1656) - stamvader van de familie
 Victor de Broglie (1718-1804) - Frans Maarschalk
 Victor de Broglie (1785-1870) -  Frans politicus en diplomaat
 Albert de Broglie (1821-1901) - Frans monarchistisch politicus, historicus en publicist
 Louis-Victor de Broglie (1892-1987) - Frans natuurkundige, bekend van de hypothese van De Broglie
 Maurice de Broglie (natuurkundige) - Frans natuurkundige en 6e hertog de Broglie
 Maurice de Broglie (bisschop) -  bisschop in het bisdom Gent
 Kabinetten-De Broglie
 Broglie - gemeente in het Franse departement Eure
 Louise de Broglie, Contesse d'Haussonville (Ingres) - schilderij van Jean-Auguste-Dominique Ingres